Mašovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Mašovice, Gemeinde im Okres Znojmo
 Mašovice, Ortsteil von Dolní Hořice, Okres Tábor
 Mašovice, Ortsteil von Hořepník, Okres Pelhřimov
 Mašovice, Ortsteil von Meclov, Okres Domažlice
 Mašovice, Grundsiedlungseinheit von Povrly, Okres Ústí nad Labem